Ehrmantraut ist der Nachname von:
 Horst Ehrmantraut (* 1955), deutscher Fußballspieler und -trainer

Ehrmantraut ist der Nachname folgender fiktiven Figuren:
 Mike Ehrmantraut, Hauptfigur in den TV-Serien Breaking Bad und Better Call Saul